Moskopp ist der Familienname folgender Personen:

 Dag Moskopp (* 1956), Neurochirurg in Berlin
 Hildegard von Moskopp († 1790), Oberin des Klosters Maria Engelport
 Peter Moskopp (* 1963), deutscher Beamter und Politiker (CDU), MdL Rheinland-Pfalz
 Ulrich Moskopp (* 1961), deutscher Maler, Zeichner und Videokünstler
 Werner Moskopp (* 1977), deutscher Philosoph, Autor und Hochschullehrer